Learning to Fly – singolo dei Pink Floyd del 1987
 Learning to Fly – singolo di Tom Petty and the Heartbreakers del 1991
 Learning to Fly – DVD di Hilary Duff del 2014